Følgende er en liste over de spillertrupper, som de 32 deltagende lande mødte op med til VM i fodbold 2018, der bliver afholdt fra 14. juni til 15. juli 2019.

Gruppe A

Egypten
Egyptens træner Héctor Cúper udtog følgende 23 spillere.

Rusland
Ruslands træner, Stanislav Tsjertsjesov udtog følgende 23 spillere  Ruslan Kambolov meldte afbud på grund af en skade og blev den 14. maj erstattet af Sergei Ignashevich. Truppen blev offentligjost den 3. juni.

Saudi-Arabien
Saudi-Arabiens træner, Juan Antonio Pizzi udtog følgende 23 spillere

Uruguay
Uruguays træner, Óscar Tabárez udtog følgende 23 spillere. Truppen blev offentligjort den 2. juni.

Kilder

Eksterne henvisninger 

VM i fodbold 2018 i Rusland – liste over spillere 

VM i fodbold 2018